Lang kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Georg Herman Lang
 Kai Yung Lang
 Otto Friedrich Lang
 Peter J. Lang
 Song-Yun Lang

Robotskapade auktorsförkortningar